Civray (Cher)
 Civray (Vienne)